Rivière Victoria ou Victoria River peut se référer à:

Hydronymes

Antarctique 
 Victoria River, Antarctica, un cours d'eau dans la vallée sèche de McMurdo.

Australie

Territoire du Nord 
 Victoria River, Northern Territory, une localité
 Victoria River (Northern Territory), une rivière
 Victoria River Downs Station, une station d'élevage
 Victoria River Downs Airport, un aéroport

Victoria 
 Victoria River (Victoria), un cours d'eau

Canada 
 Victoria River (Terre-Neuve), un cours d'eau à Terre-Neuve-et-Labrador.
 Rivière Victoria (lac Mégantic), un cours d'eau du bassin versant de la Chaudière au Québec.

Nouvelle-Zélande 
 Rivière Victoria (Nouvelle Zélande), un cours d'eau en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Victoria River Downs (homonymie)